Ojo et OJO peuvent désigner :
 Œil en espagnol ;

Patronyme 

 Dianna Ojo (1988-), est une ancienne joueuse autrichienne de volley-ball.
 Funso Ojo (1991-), est un joueur de football belge.
 Kim Ojo (1988-), est un joueur de football nigérian.
 Michael Ojo (1993-2020), joueur américano-nigérian de basket-ball.
 Sheyi Ojo (1997-), est un footballeur anglais.
 Topsy Ojo (1985-), est un joueur de rugby à XV international anglais.

Toponyme

Le département de Ojo de Agua est une des 27 subdivisions de la province de Santiago del Estero en Argentine.
 Ojo de Antofalla (en français « œil d'Antofalla ») est un stratovolcan d'Argentine
 Villa Ojo de Agua est une ville de la province de Santiago del Estero, en Argentine, et le chef-lieu du département de Ojo de Agua.

Ojo de Agua est la plus grande ville de la municipalité de Tecámac.

Ojo est une zone de gouvernement local de l'État de Lagos.

Divers 
 Le Motorola OJO est un visiophone conçu et commercialisé par Motorola.
 Le festival Ojo Loco est un festival de cinéma ibérique et latino-américain qui se déroule en mars à Grenoble.
Patronyme nigérian